Френк Алберт Синатра (; Хобокен, 12. децембар 1915 — Лос Анђелес, 14. мај 1998) био је амерички певач и глумац.

Синатра је био отелотворење америчког „Шоумена”, али и прилично контроверзна личност ван позорнице. Син италијанског емигранта, рођен је у радничкој породици. Као младић почиње се бавити музиком, прво у малој групи, а затим самостално. Постепено ниже успехе и привлачи милионе девојака. Но, процват рока задаје озбиљан ударац његовој каријери. Синатра тада креће у филмске воде и добија улогу у филму Одавде до вечности, за коју осваја Оскара за најбољу споредну улогу 1953. Од тада се паралелно бави глумачким и певачким послом. Аутор је стотинак албума, а наступио је у 58 филмова. Попут праве звезде читавог је живота пунио странице жуте штампе својим браковима, авантурама, везама с мафијом и својом склоношћу пићу.

Његова деца су Ненси Синатра, Френк Синатра Млађи и Кристина Тина Синатра коју је добио са првом женом Ненси.

Филмографија 

|-
| 1943. || || -{Higher and Higher}- || Frank ||
|-
| 1944. || || -{Step Lively}- || Glen Russell ||
|-
| 1945. || || -{Anchors Aweigh}- || Clarence Doolittle ||
|-
| 1946. || || -{Till the Clouds Roll By}- || Uitsmijter ||
|-
| 1947. || || -{It Happened in Brooklyn}- || Danny Webson Miller ||
|-
| 1948. || || -{The Miracle of the Bells}- || Father Paul ||
|-
| 1948. || || -{The Kissing Bandit}- || Ricardo ||
|-
| 1949. || || -{Take Me Out to the Ball Game}- || Dennis Ryan ||
|-
| 1949. || || -{On the Town}- || Chip ||
|-
| 1950. || || -{The Frank Sinatra Show}- || Host ||
|-
| 1951. || || -{Double Dynamite}- || Johnny Dalton ||
|-
| 1952. || || -{Meet Danny Wilson}- || Danny Wilson ||
|-
| 1953. || Одавде до вечности || -{From Here to Eternity}- || Pvt. Angelo Maggio ||
|-
| 1954. || || -{Suddenly}- || John Baron ||
|-
| 1954. || || -{Young at Heart}- || Barney Sloan ||
|-
| 1955. || || -{Not as a Stranger}- || Alfred Boone ||
|-
| 1955. || || -{Guys and Dolls}- || Nathan Detroit ||
|-
| 1955. || || -{The Tender Trap}- || Charlie Y. Reader ||
|-
| 1955. || || -{The Man with the Golden Arm}- || Frankie Machine ||
|-
| 1956. || Високо друштво || -{High Society}- || Mike Connor ||
|-
| 1956. || || -{Johnny Concho}- || Johnny Conchoook genoemd als Johnny Collins ||
|-
| 1956. || Пут око света за осамдесет дана || -{Around the World in Eighty Days}- || Saloon pianist ||
|-
| 1957. || || -{The Pride and the Passion}- || Miguel ||
|-
| 1957. || || -{The Joker Is Wild}- || Joe E. Lewis ||
|-
| 1957. || || -{Pal Joey}- || Joey Evans ||
|-
| 1958. || || -{Kings Go Forth}- || 1st Lt. Sam Loggins ||
|-
| 1958. || || -{Some Came Running}- || Dave Hirsh ||
|-
| 1959. || || -{A Hole in the Head}- || Tony Manetta ||
|-
| 1959. || || -{Never So Few}- || Capt. Tom Reynolds ||
|-
| 1959. || || -{Glück und Liebe in Monaco}- || Hemzelf ||
|-
| 1960. || || -{Can-Can}- || François Durnais ||
|-
| 1960. || || -{Ocean's Eleven}- || Danny Ocean ||
|-
| 1960. || || -{Pepe}- || Zichzelf ||
|-
| 1961. || || -{The Devil at 4 O'Clock}- || Harry ||
|-
| 1962. || || -{Sergeants 3}- || First-Sergeant Mike Merry ||
|-
| 1962. || || -{Advise & Consent}- || Zanger op de jukebox ||
|-
| 1962. || Манџурски кандидат || -{The Manchurian Candidate}- || Capt./Maj. Bennett Marco ||
|-
| 1963. || || -{The List of Adrian Messenger}- || Cameo ||
|-
| 1963. || || -{Come Blow Your Horn}- || Alan Baker ||
|-
| 1963. || || -{A New Kind of Love}- || Zanger ||
|-
| 1963. || || -{4 for Texas}- || Zack Thomas ||
|-
| 1964. || || -{Robin and the 7 Hoods}- || Robbo ||
|-
| 1965. || || -{None But the Brave}- || Chief Pharmacist Mate ||
|-
| 1965. || || -{Von Ryan's Express}- || Colonel Joseph L. Ryan ||
|-
| 1965. || || -{Marriage on the Rocks}- || Dan Edwards ||
|-
| 1966. || Пад џиновске сенке || -{Cast a Giant Shadow}- || Vince Talmadge ||
|-
| 1966. || || -{Assault on a Queen}- || Mark Brittain ||
|-
| 1967. || || -{The Naked Runner}- || Sam Laker ||
|-
| 1967. || || -{Tony Rome}- || Tony Rome ||
|-
| 1968. || Детектив || -{The Detective}- || Det. Sgt. Joe Leland ||
|-
| 1968. || || -{Lady in Cement}- || Tony Rome ||
|-
| 1970. || || -{Dirty Dingus Magee}- || Dingus Billy Magee ||
|-
| 1977. || || -{Contract on Cherry Street}- || Dep. Insp. Frank Hovannes
|-
| 1980. || || -{The First Deadly Sin}- || Edward Delaney ||
|-
| 1984. || || -{Cannonball Run II}- || Frank Sinatra ||
|-
| 1988. || Ко је сместио Зеки Роџеру || Who Framed Roger Rabbit || Zingend zwaard ||
|-
| 1995. || || -{Young at Heart}- || Gastoptreden ||
|}

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Freedland, Michael All the Way: A Biography of Frank Sinatra. St. Martin's Press.

Спољашње везе 

 
 
 -{Sinatra family website }-
 
 -{Frank Sinatra webradio}-
 
 
 -{Frank Sinatra}-
 
 
 -{Frank Sinatra at FBI Records: The Vault}-
 -{The Sinatra Report, a special section of Billboard's November 20, 1965, issue – beginning immediately after page 34}-

Рођени 1915.
Умрли 1998.
Амерички глумци
Амерички певачи
Добитници награде Греми
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у споредној улози
Добитници хуманитарне награде Џин Хершолт